est la formule brute de plusieurs isomères.

 1-phényléthanol, numéro CAS  (racémique)
 R(+)-1-phényléthanol, numéro CAS 
 ''S''(-)-1-phényléthanol, numéro CAS 
 2-phényléthanol, numéro CAS 
 (Méthylphényl)méthanol ou alcool méthylbenzylique
 (2-méthylphényl)méthanol, numéro CAS 
 (3-méthylphényl)méthanol, numéro CAS 
 (4-méthylphényl)méthanol, numéro CAS 
 Éthylphénol
 2-éthylphénol, numéro CAS 
 3-éthylphénol, numéro CAS 
 4-éthylphénol, numéro CAS 
 diméthylphénol ou xylénol, numéro CAS  (mélange d'isomères)
 2,3-diméthylphénol, numéro CAS 
 2,5-diméthylphénol, numéro CAS 
 2,6-diméthylphénol, numéro CAS 
 3,4-diméthylphénol, numéro CAS 
 3,5-diméthyl phénol, numéro CAS 
 Méthylanisole 
 2-méthylanisole, numéro CAS 
 3-méthylanisole, numéro CAS 
 4-méthylanisole, numéro CAS